Марина Ивановна Захарова () — российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка России по дзюдо 1995 года, чемпионка России по самбо 1997 года, двукратная чемпионка мира по самбо, Заслуженный мастер спорта России по самбо. По самбо выступала в первой средней весовой категории (до 68 кг). Тренировалась под руководством Николая Данилова. Работает заместителем директора МБУ спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» города Соликамск. В свободное время увлекается рыбалкой.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по дзюдо 1995 года — ;
 Чемпионат России по самбо среди женщин 1997 года — ;

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы России по дзюдо
Чемпионы мира по самбо
Чемпионы России по самбо